Il doppio maschile del Topshelf Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Robert Lindstedt e Horia Tecău erano i detentori del titolo, ma Lindstedt ha deciso di non partecipare. Tecău ha giocato in coppia con Maks Mirny ed hanno conquistato il titolo battendo in finale Andre Begemann e Martin Emmrich per 6-3, 7-64.

Teste di serie

  Aisam-ul-Haq Qureshi /  Jean-Julien Rojer (semifinale)
  Maks Mirny /  Horia Tecău (campioni)

  Santiago González /  Scott Lipsky (primo turno)
  Michaël Llodra /  Nicolas Mahut (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Topshelf Open 2013
ATP World Tour 2013